Protektor (von lat. protector ‚Beschützer‘, ‚Leibwächter‘) steht für:
 den Vorsteher eines teilsouveränen staatlichen Territoriums, siehe Protektorat
 den Bundesprotektor Napoleon des Rheinbundes
 Kardinalprotektor, einen Kardinal, der die kirchlichen Angelegenheiten seines Landes vertritt
 Lordprotektor, englischer Titel für einen Regenten
 Schirmherr
 den für das Rudern verantwortlichen Sportlehrer, siehe Schülerrudern und Schulrudern
 den Laufstreifen eines Reifens, siehe Schlauchreifen
 die Schutzausrüstung für den Körper

Personen
 Menander Protektor († nach 582), spätantiker-frühbyzantinischer Geschichtsschreiber 

Namentlich
 Der Protektor, Martial-Arts- und Actionfilm aus dem Jahr 1985 mit Jackie Chan
 Protektor Lebensversicherungs-AG, eine Sicherungseinrichtung für in Not geratene Lebensversicherer in Deutschland

Siehe auch:

 Protector